Marcos Alonso Imaz noto Marquitos, (1933-2012) – calciatore spagnolo
 Marcos Alonso Peña, (1959) – calciatore spagnolo
 Marcos Alonso Mendoza, (1990) – calciatore spagnolo